Campylostelium är ett släkte av bladmossor. Campylostelium ingår i familjen Ptychomitriaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Campylostelium